Leitor, uma das três entidades na teoria literária
Leitor (ministério), membro que na liturgia é encarregado de ler a palavra de Deus

Tecnologia 
Leitor MP3
Leitor de livros digitais
Leitor de CD
Leitor de tela
Leitor de código de barras

Obras de ficção 
O Leitor (livro), livro de Bernhard Schlink
O Leitor, filme teuto-americano de 2008

Desambiguação